Anna van Savoye (1306-1365) (geboren Giovanna), dochter van Amadeus V van Savoye en echtgenote van keizer Andronikos III Palaialogos
 Johanna van Savoye (1310-1344), dochter van Eduard van Savoye, echtgenote van Jan III van Bretagne en troonpretendent van Savoye na de dood van haar vader
 Johanna van Savoye (1395-1460), dochter van Amadeus VII van Savoye en echtgenote van Johan Jacobus van Monferrato
 Johanna van Savoye (1907-2000), dochter van Victor Emanuel III van Italië en echtgenote van Boris III van Bulgarije